Velika nagrada ZDA 1971 je bila enajsta in zadnja dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v sezoni 1971. Odvijala se je 3. oktobra 1971.

Dirka 

|-
! 1
| 9
|  François Cevert
| Tyrrell-Ford
| 59
| 1:43:52,0
| 5
| 9
|-
! 2
| 14
|  Jo Siffert
| BRM
| 59
| + 40,062 s
| 6
| 6
|-
! 3
| 25
|  Ronnie Peterson
| March-Ford
| 59
| + 44,070 s
| 11
| 4
|-
! 4
| 16
|  Howden Ganley
| BRM
| 59
| + 56,749 s
| 12
| 3
|-
! 5
| 8
|  Jackie Stewart
| Tyrrell-Ford
| 59
| + 1:00,003
| 1
| 2
|-
! 6
| 5
|  Clay Regazzoni
| Ferrari
| 59
| + 1:16,426
| 4
| 1
|-
! 7
| 22
|  Graham Hill
| Brabham-Ford
| 58
| +1 krog
| 18
|  
|-
! 8
| 12
|  Jean-Pierre Beltoise
| Matra
| 58
| +1 krog
| 10
|  
|-
! 9
| 15
|  Peter Gethin
| BRM
| 58
| +1 krog
| 21
|  
|-
! 10
| 31
|  David Hobbs
| McLaren-Ford
| 58
| +1 krog
| 22
|  
|-
! 11
| 27
|  Andrea de Adamich
| March-Alfa Romeo
| 57
| +2 kroga
| 26
|  
|-
! 12
| 11
|  Chris Amon
| Matra
| 57
| +2 kroga
| 8
|  
|-
! 13
| 17
|  Helmut Marko
| BRM
| 57
| +2 kroga
| 16
|  
|-
! 14
| 28
|  John Cannon
| BRM
| 56
| +3 krogi
| 24
|  
|-
! 15
| 20
|  Mike Hailwood
| Surtees-Ford
| 54
| Trčenje
| 14
|  
|-
! 16
| 29
|  Jo Bonnier
| McLaren-Ford
| 54
| Brez goriva
| 28
|  
|-
! 17
| 18
|  John Surtees
| Surtees-Ford
| 54
| +5 krogov
| 13
|  
|-
! NC
| 33
|  Skip Barber
| March-Ford
| 52
| +7 krogov
| 25
|  
|-
! NC
| 32
|  Jacky Ickx
| Ferrari
| 49
| Alternator
| 7
|  
|-
! NC
| 2
|  Emerson Fittipaldi
| Lotus-Ford
| 49
| +10 krogov
| 2
|  
|-
! NC
| 30
|  Pete Lovely
| Lotus-Ford
| 49
| +10 krogov
| 29
|  
|-
! Ods
| 7
|  Denny Hulme
| McLaren-Ford
| 47
| Trčenje
| 3
|  
|-
! Ods
| 23
|  Tim Schenken
| Brabham-Ford
| 41
| Motor
| 15
|  
|-
! Ods
| 24
|  Chris Craft
| Brabham-Ford
| 30
| Vzmetenje
| 27
|  
|-
! Ods
| 21
|  Henri Pescarolo
| March-Ford
| 23
| Motor
| 20
|  
|-
! Ods
| 26
|  Nanni Galli
| March-Ford
| 11
| Pnevmatika
| 23
|  
|-
! Ods
| 3
|  Reine Wisell
| Lotus-Ford
| 5
| Zavore
| 9
|  
|-
! Ods
| 10
|  Peter Revson
| Tyrrell-Ford
| 1
| Sklopka
| 19
|  
|}

Formula 1 sezona 1971
1971